Der Judowettkampf bei den Olympischen Spielen 2020 in der Schwergewichtsklasse über 100 kg der Männer wurde am 30. Juli 2021 im Nippon Budōkan ausgetragen.

Titelträger

Setzliste

Ergebnisse

Medaillenentscheidungen

Finale

Hoffnungsrunde

Turnierbaum

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Weblinks 
 Judo auf der offiziellen Homepage von Tokio 2020

Schwergewicht Männer